Пері( — у перській міфології — надприродна істота в образі чарівної білявої жінки з крилами
 Пері (станція) — залізнична станція на ділянці Санкт-Петербург — Приозерск Жовтневої залізниці.
 Пері Якопо (1561—1633) — італійський композитор і співак.
 Пері- (пери-) ( () — префікс, що означає «навколо, біля», наприклад: перигелій, перикард.

Пері-Ла-Ет — громада в кантоні Берн